Een Sint-Martinuskerk of een Sint-Maartenskerk is een kerk die genoemd is naar de heilige Martinus van Tours. Veel van zulke kerken staan in Sint-Martinusparochies.

 Voor Martinikerk, zie: Martinikerk.

Dit zijn enkele Sint-Martinuskerken:

Andorra 
Sant Julià de Lòria:
 Sint-Martinuskerk (Nagol)

België

Duitsland 
 Sint-Martinuskerk (Bassenheim)
 Basiliek van Sint-Martinus (Bingen)
 Sint-Martinuskerk (Biberach an der Riß)
 Sint-Martinuskerk (Bimmen)
 Sint-Martinuskerk (Borschemich)
 Sint-Martinuskerk (Braunschweig)
 Sint-Martinuskerk (Cochem)
 Sint-Martinuskerk (Düren-Birgel)
 Oude Sint-Martinuskerk (Düsseldorf)
 Sint-Martinuskerk (Ediger-Eller)
 Sint-Martinuskerk (Emmerik)
 Sint-Martinuskerk (Erfurt)
 Sint-Martinuskerk (Etzel)
 Sint-Martinuskerk (Euskirchen)
 Sint-Martinuskerk (Griethausen)
 Sint-Martinuskerk (Halberstadt)
 Sint-Martinuskerk (Haren)
 Sint-Martinuskerk (Heilbad Heiligenstadt)
 Sint-Martinuskerk (Hillesheim)
 Martinuskerk (Kassel)
 Sint-Martinuskerk (Keulen-Zündorf)
 Sint-Martinuskerk (Koblenz)
 Sint-Martinuskerk (Landshut)
 Sint-Martinuskerk (Lahnstein)
 Sint-Martinuskerk (Linz am Rhein)
 Sint-Martinuskerk (Lorch)
 Sint-Martinikerk (Minden)
 Sint-Martinuskerk (Morsum)
 Sint-Martinuskerk (Much)
 Sint-Martinuskerk (Münster)
 Sint-Martinuskerk (Oberwalluf)
 Sint-Martinuskerk (Oberwesel)
 Sint-Martinuskerk (Oestrich)
 Sint-Martinuskerk (Olpe)
 Sint-Martinuskerk (Remels)
 Sint-Martinuskerk (Tettens)
 Sint-Martinuskerk (Weinfeld)
 Sint-Martinuskerk (Wellmich)
 Sint-Martinuskerk (Wessum)
 Sint-Martinuskerk (Westerende)
 Sint-Martinuskerk (Worms)
 Domkerk Sint-Martinus (Rottenburg am Neckar)

Frankrijk 
In Frankrijk beginnen 222 gemeenten met "Saint-Martin". In die gemeenten zijn de bijhorende parochies en kerken (Église Saint-Martin) dan meestal genoemd Sint-Martinus.

Hongarije 
 Szent Márton-kerk te Balatonudvari
 Szent Márton-kerk te Bogács
 Szent Márton-kerk te Brassó, tegenwoordig Brașov
 Szent Márton-kerk te Buják
 Szent Márton-kerk te Feldebrő
 Szent Márton-kerk te Mártonhely, tegenwoordig Martjanci, Slovenië
 Szent Márton-dom te Pozsony, tegenwoordig Bratislava
 Szent Márton-kerk te Szombathely

Kroatië 
 Sint Martinuskerk (Mali Lošinj)

Luxemburg 
 Sint-Martinuskerk (Hachiville)

Nederland

Oostenrijk 
 Sint-Martinuskerk (Böheimkirchen)

Polen 
 Sint-Martinuskerk (Jawor)
 Sint-Martinuskerk (Krakau)
 Collegiale Sint-Martinuskerk (Opatów)
 Sint-Martinuskerk (Warschau)

Sint Maarten 
 Sint-Martinus van Tourskerk (Philipsburg)

Zie ook 
 Sint-Martinusbasiliek
 Sint-Maartenskathedraal

Martinuskerk